Алекса́ндр Воло́шин:
 Волошин, Александр Иович (1922—1989) — Герой Советского Союза.
 Волошин, Александр Никитич (1912—1978) — советский писатель, драматург и журналист, редактор.
 Волошин, Александр Стальевич (род. 1956) — российский государственный и политический деятель, руководитель администрации президента России.